

Alphabet 

 G est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.
  est aussi une lettre additionnelle ( ou ) de l'alphabet arabe.

Arts et culture

Cinéma 
 G est le titre d'un film britannique, réalisé en 1974.
 G est le titre d'un film suédois de Staffan Hildebrand, sorti en 1983.
 G est le titre d'un film américain de Christopher Scott Cherot, sorti en 2002.

Littérature 
 « G » est le titre d'un roman de John Berger initialement paru en Angleterre en 1972 (Weindenfeld & Nicholson, Londres 1972 ; traduction française d'Élisabeth Motsch, Éditions de l'Olivier, Paris 2002). Il a été récompensé par le Booker Prize 1972, un important prix littéraire de Grande-Bretagne.

Musique 
 En musique, la note G correspond à la note sol.
 Le troisième album du groupe rock Gotthard, sorti en 1996.
 G est le premier album du groupe de rock belge Malibu Stacy, sorti en 2006.
 Dans le Hip-Hop américain, la lettre G est le raccourci du mot « Gangster », le plus souvent utilisé dans les années 1990.
 Les œuvres de Luigi Boccherini sont cataloguées par un G suivi d'un nombre selon le catalogue de Yves Gérard.

Sciences

Astronomie 
 G est une classe de la classification de Harvard des étoiles.
 Dans la désignation des planètes mineures, le G indique un objet céleste qui a été découvert entre le  et le .

Biologie 
 Dans la transcription d'une chaîne d'ADN ou d'ARN, G désigne la guanine.
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, G désigne la glycine.

Informatique 
 Le langage G est un langage de programmation utilisé par les logiciels de type Labview de National Instruments.

Mathématiques 
 G (majuscule, italique) désigne le nombre de Graham.

Phonétique 
 [g] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive vélaire voisée.
 [ɢ] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive uvulaire voisée.
 [ɠ] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive injective vélaire.
 [ʛ] est le symboles de l'alphabet phonétique international représentale la consonne occlusive injective uvulaire.

Physique et chimie 
G (majuscule, italique) est un nom de variable ou de constante, couramment employé pour représenter :
 la constante gravitationnelle : G ≈  (ou m·kg·s car N/kg = m/s) ;
 l'enthalpie libre, en thermodynamique ;
 la conductance, en électrocinétique ;
 le module de cisaillement, en science des matériaux ;
 le nombre de Görtler, en mécanique des fluides.

g (minuscule, italique) est le symbole de :
 la gravité ou l'accélération de la pesanteur ;
 une unité d'accélération conventionnelle valant , soit l'accélération de la pesanteur moyenne à la surface de la Terre.

g (minuscule, romain) représente :
 un type d'orbitale atomique,
 le bloc g est un hypothétique bloc du tableau périodique. Ses éléments, jamais observés, auraient leur orbitale la plus haute (en énergie) occupée de type g ;
 le symbole du gluon (particule élémentaire).

Unités 
G (majuscule, romain) est :
 le préfixe du Système international d'unités signifiant giga (10) ;
 le symbole du gauss, une ancienne unité de mesure du champ magnétique ;
 le symbole du grave, une ancienne unité de « poids » (de masse), égale à un kilogramme environ.

g (minuscule, romain) est :
 le symbole du gramme, une unité de masse.

Société 
 G désigne un groupe réunissant généralement les plus grands représentants : le G7, le G8, le G10, le G14…
 En franc-maçonnerie, la lettre « G » désigne le dieu god, la Géométrie ou le Grand Architecte de l'Univers.

Automobile 
 Infiniti G est une berline de luxe vendue de 1991 à 1996, puis à partir de 1998.
 Infiniti G Coupé est le coupé basé sur la berline G, vendu depuis 2002.
 Infiniti G Cabriolet est un coupé-cabriolet basé sur le coupé G, vendu depuis 2009.
 La Mercedes Classe G est une 4x4 vendue depuis 1979.
 ERA G est une Formule 1.

Navire 
 Le Edna G, remorqueur américain aujourd'hui navire-musée.

Expressions courantes 
 Le point G (ou zone de Gräfenberg) est une zone érogène féminine.
 Le facteur g est l'aptitude générale d'intelligence accordée à un sujet.

Vie pratique 
 G désigne la génération d'un matériel, notamment en téléphonie mobile :
 3G, 3G+, 3G++
 4G, 4G+
 5G
 La lettre G est le sigle distinctif des automobiles venant du Gabon.
 En Irlande, le G figure sur les plaques d'immatriculation des voitures provenant du comté de Galway.
 En langage SMS francophone, G remplace j'ai.

Notes et références 

Symbole d'unité

ca:G#Significats de G
fi:G#G-kirjaimen merkityksiä
hu:G#Jelentései
ja:G#G の意味
la:G#Abbreviationes
simple:G#Meanings for G
sl:G#Pomeni
sv:G#Betydelser